Le mot aster est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin  masculin signifiant « étoile » au sens propre, mais déjà employé au sens figuré pour désigner une plante (aster Atticus, aujourd'hui Aster amellus, l'Amelle) ou un matériau (aster Samius, la terre blanche de Samos).

Sciences et techniques

Astronautique et Astronomie 
 ASTER () est un capteur japonais embarqué à bord du satellite Terra, lancé par la NASA en 1999.
 (1218) Aster est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 L'aster est une figure étoilée qui apparaît au cours de la mitose.
 Aster est un genre de plantes dicotylédones, de la famille des Astéracées.
 Plusieurs de ces plantes ont aussi un nom vernaculaire commençant par « Aster », notamment l'Aster amelle (Aster amellus), l'Aster des Alpes (Aster alpinus) et l'Aster des Pyrénées (Aster pyrenaeus).
 De nombreuses plantes dicotylédones de la famille des Astéracées mais n'appartenant pas au genre Aster ont un nom vernaculaire commençant par « Aster », notamment l'Aster à grandes feuilles (Eurybia macrophylla), l'Aster à feuilles cordées (Symphyotrichum cordifolium), l'Aster à feuilles de linaire (Ionactis linariifolia), l'Aster à feuilles de tanaisie (Machaeranthera tanacetifolia), l'Aster à feuilles d'Osyris (Galatella linosyris), l'Aster à feuilles lancéolées (Symphyotrichum lanceolatum), l'Aster à ombelles (Doellingeria umbellata), l'Aster à rameaux étalés (Eurybia divaricata), l'Aster acuminé (Oclemena acuminata), l'Aster d’Anticosti (Symphyotrichum anticostense), l'Aster de Chine (Callistephus chinensis), l'Aster de Nouvelle-Angleterre (Symphyotrichum novae-angliae), l'Aster de Sibérie ou Aster arctique (Eurybia sibirica), l'Aster des jardins (Symphyotrichum novi-belgii), l'Aster des tourbières (Oclemena nemoralis, l'Aster du Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum), l'Aster fausse-pâquerette (Bellidiastrum michelii), l'Aster maritime (Tripolium pannonicum), l'Aster ponceau (Symphyotrichum puniceum) et l'Aster soyeux (Symphyotrichum sericeum).
 La jaunisse de l'aster est une maladie des plantes chronique et systémique, provoquée par un phytoplasme.

Informatique 
 Code_Aster est un code de calcul en mécanique des structures, développé par EDF.

Sciences humaines et sociales 
 La révolution des Asters est un épisode révolutionnaire de l'histoire de la Hongrie durant lequel, en 1918, le socialiste Mihály Károlyi fonde l'éphémère République démocratique hongroise.

Culture et société

Armement 
 L'Aster est un missile antiaérien et antibalistique français.
 L'Aster (M915) est un chasseur de mines de classe Tripartite de la composante marine de l'armée belge.

Cinéma et télévision 
 Aster Phoenix est un personnage de la série télévisée d'animation japonaise Yu-Gi-Oh! GX.

Éducation 
 Aster est un observatoire voué à la vulgarisation et aux loisirs scientifiques, situé à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, au Québec (Canada).

Entreprises 
 Aster (1900-1910) est un équipementier français pour l'automobile.

Littérature et bande dessinée 
 Aster est une série de bande dessinée publiée par les éditions Delcourt dans la collection Terres de Légendes.

Sports 
 Aster est la mascotte des Jeux paralympiques d'hiver de 2006, organisés à Turin (Italie).

Anthroponyme 
 Aster est un archer grec du

Prénom 
Aster est un prénom mixte, notamment porté par :
 Aster Aweke (1959-), une chanteuse éthiopienne ;
 Aster Fissehatsion (1951-), une femme politique érythréenne et une prisonnière d'opinion ;
 Aster Mammo, une représentante du peuple Oromo, conseillère de l'État Oromia et membre de la Chambre de la fédération éthiopienne ;
 Aster Vranckx (2002-), un footballeur belge ;
 Aster Yohannes, une vétérane du Front populaire de libération de l'Érythrée et une activiste indépendantiste.

Patronyme 

 Antoine de Gramont d'Aster (1787-1825), un militaire et homme politique français ;
 Clélie Aster (1973-), une romancière française.

Notes et références